Ernst Mattern ist der Name folgender Personen:

* Ernst Mattern (Waffenmeister) (1866–1957), deutscher Waffenmeister 
 Ernst Mattern, Pseudonym von Gustav Kelber (1881–1961), deutscher Schriftsteller und Jurist
 Ernst Mattern (Offizier) (1890–1962), deutscher Generalmajor